Independența (Călărași) ;
 Independența (Constanța) ;
 Independența (Galați) ;